Musse (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Guldborgsund
 Musse Herred, een bestuursdistrict in het voormalige Maribo Amt in Denemarken